Oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)- tytuł zawodowy
 Oczyszczacz konstrukcji stalowych – tytuł zawodowy
 Constantine – gra komputerowa